Navy Island ist der Name folgender Inseln:

in Kanada:
 Navy Island (Bedford Basin), Nova Scotia
 Navy Island (Niagara River), Ontario
 Navy Island (North Channel), Ontario
 Navy Island (Passamaquoddy Bay), New Brunswick
 Navy Island (Saint John River), Halbinsel in New Brunswick

in den Vereinigten Staaten:
 Navy Island (Alaska), im Lake and Peninsula Borough

in Jamaika:
 Navy Island (Jamaika)